

Cinema 
 Ascension – film del 2002 diretto da Karim Hussain

Fumetti 
 Ascension – fumetto statunitense creato da David Finch e Matt Banning e pubblicato dalla Top Cow Productions

Geografia 
 Isola di Ascensione (Ascension Island) – isola dell'oceano Atlantico

Musica 
 Ascension – album di John Coltrane del 1965
 Ascension – album di Pep Love del 2001
 Ascension – album di Misia del 2007
 Ascension – album degli Jesu del 2011
 Ascension – album degli Hed P.E. del 2013
 Ascension – album di Michael Pinnella del 2014
 Ascension – singolo dei Gorillaz del 2017

Televisione 
 Ascension – miniserie televisiva del 2014

Pagine correlate 
 Ascensione (disambigua)
 The Ascension